SK Velké Přítočno je český fotbalový klub z obce Velké Přítočno v okrese Kladno, založený v roce 1930. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Sportovní úspěchy 
 2019 postup do kraje, po více než šedesáti letech

Umístění v jednotlivých sezonách 
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

B tým

Odkazy

Reference

Literatura 
 OLIVERIUS, Miroslav. 9:0 pro SK Velké Přítočno: almanach k 90. výročí přítočenského fotbalu (1930-2020). Praha: pro Obec Velké Přítočno ... vydal Josef Ženka, 2022. ISBN 978-80-88082-26-2.

Externí odkazy 
 
 
 

Velké Přítočno, SK
Velké Přítočno, SK
Fotbal v okrese Kladno
Sportovní kluby v okrese Kladno
Velké Přítočno